Illiger ist der Nachname folgender Personen:

 Johann Karl Wilhelm Illiger (1775–1813), deutscher Zoologe und Entomologe
 Hans Illiger (1877–nach 1933), deutscher Theaterschauspieler